Canis lupus - em biologia, o gênero dos lobos
 Lupus (constelação) - no hemisfério celestial sul
 Lupus (Missouri) - nos Estados Unidos da América
 Lupo Servato - humanista, teólogo e erudito francês

Na Medicina
Lúpus - geralmente refere-se a Lúpus eritematoso sistêmico.
Lúpus eritematoso discóide
Lúpus eritematoso induzido por drogas
Lupus vulgaris, a forma mais comum de tuberculose cutânea 

Desambiguação